Ослянка:

 Ослянка — гора на Урале.
 Ослянка (приток Кырьи) — река в Свердловской области.
 Ослянка (приток Сожа) — река в Смоленской и Могилёвской областях.
 Ослянка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.